Platz der Freundschaft steht für:

 Platz der Freundschaft (Duschanbe), einen Platz in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe
 Platz der Freundschaft (Mannheim), einen Platz in der baden-württembergischen Stadt Mannheim
 Platz der Freundschaft (Rostock), einen Platz in der mecklenburg-vorpommerschen Stadt Rostock